Há mais de uma construção chamada castelo de Schellenberg. Pode estar à procura do:

 Castelo de Schellenberg em Liechtenstein;
 Castelo de Schellenberg na Alemanha;

Desambiguação